Slovo savka může být použito ve více významech:

 obecné pojmy
 Savka (sací roura) – příslušenství přetlakové turbíny

 příjmení osob
 Tomáš Savka (1983) – český sólový a muzikálový zpěvák, finalista soutěže Česko hledá SuperStar I.
 Karin Savková – slovenská topmodelka